Марія Хосе Мартінес Санчес була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі в Дубаї.Маріана Дуке-Маріньо виграла титул, перемігши у фіналі Анджелік Кербер з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw Singles 
Qualifying Draw 

Copa Sony Ericsson Colsanitas, одиночний розряд
2010